Antics principats de l'Índia a Rewa Kantha:
 Jiral
 Kamsoli Moti
 Kamsoli Nani